

Droit
Un attentat est une action destinée à nuire aux biens ou à la vie d'autrui.
Un attentat-suicide est un attentat dont la réalisation implique la mort de son auteur.
Un attentat à la pudeur est pour le droit français un « acte physique recouvrant contraire aux bonnes mœurs exercé volontairement sur le corps d'une personne déterminée de l'un ou l'autre sexe. ».

Littérature
Attentat est un roman de l'écrivain Amélie Nothomb.

Musique
 Attentat Sonore est un groupe de punk français formé en 1986 à Limoges.
 Attentat est un album de Koffi Olomidé.
 Attentat, chanson d'Imen Es
 Attentat, chanson de PLK

Événements 
 Une liste d'attentats meurtriers est disponible.

Voir aussi 
  qui regroupe les œuvres portant ce titre